Мачинга — означает следующее:

 Мачинга (город) — город в Малави.
 Мачинга (округ) — округ в Малави.
 Мачинга (аэропорт) — аэропорт в городе Мачинга.
 Мачинга (народность) — народность в Танзании.